

Chimica
 Litio diisopropilammide – composto chimico

Diritto 
 Legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) – legge italiana

Sport 
 FIBA Americas League – massima competizione intercontinentale di pallacanestro per club dell'intero continente americano dal 2007 al 2019
 Liga Deportiva Alajuelense – società calcistica costaricana

Statistica 
 Linear discriminant analysis – metodo d'analisi statistica
 Latent Dirichlet allocation – modello generativo probabilistico che consente di spiegare insiemi di osservazioni, mediante gruppi non osservati, essi stessi definiti da somiglianze di dati

Musica 
 LDA - cantante italiano

Altro 
 Approssimazione di densità locale – classe di approssimazioni sul funzionale di energia di scambio e correlazione, nella teoria del funzionale della densità
 Laser Doppler anemometry – tecnica ottica basata sulla misurazione dello spostamento di frequenza dei raggi laser che illuminano particelle minuscole trascinate da un fluido
 Landing distance available – lunghezza della pista disponibile e idonea per la corsa al suolo di un velivolo in atterraggio
 Localizer-type Directional Aid – tipo di avvicinamento basato sul localizzatore di una pista di un aeroporto
 Local delivery agent – software che consegna i messaggi nelle caselle e-mail dei destinatari di un certo insieme di domini
 London Democratic Association – organizzazione fondata a Londra nel 1838
 London Development Agency – agenzia per lo sviluppo della regione di Londra dal 1999 al 2012